Outsider:
 Outsider — альбом канадской рок группы Three Days Grace.
 Outsider — альбом британской рок-группы Uriah Heep.
 Outsider — альбом британского рок-музыканта Роджера Тейлора.

См. также 
 Outsider music
 Outsiders (киберспортивная команда)
 The Outsider
 The Outsiders
 Аутсайдер